Ашли може да се отнася за:
 Хора
 Ашли (певица) (р. 1992. Алиша Сабинова Павлова),  българска певица
 Дженифър Ашли (р. 1974), американска писателка
 Иън Ашли (р. 1947), британски автомобилен състезател
 Кристен Ашли (р. 1968), американска писателка
 Робърт Ашли (1930 – 2014), американски композитор
 Уилям Хенри Ашли (1778 – 1838), американски изследовател
 Фей Ашли (1933 – 2010), американска писателка
 Филипа Ашли (р. 1971), английска писателка

 Други
 Ашли (окръг, Арканзас)